Plaats in Indonesië
 Sidoagung (Godean), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sidoagung (Sruweng), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidoagung (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java